La classe Avenger peut faire référence à deux classes de navires :
 La , une classe de quatre porte-avions en service dans la Royal Navy et l'United States Navy durant la Seconde Guerre mondiale ;
 La , une classe de 14 chasseurs de miness construits pour l'US Navy au début des années 1990.